Pranė ist ein weiblicher litauischer Vorname. Die männliche Form ist Pranas.

Personen 
 Pranė Dundulienė (1910–1991), Ethnologin.

Weiblicher Vorname
Litauischer Vorname
Kurzform (Vorname)